Sauvage kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Emile Sauvage
 Charles Philippe Félix Sauvage

Robotskapade auktorsförkortningar